Le Championnat de Tchéquie de rugby à XV 2022 appelé , oppose les huit meilleures équipes tchèques de rugby à XV.

Format 
La compétition se déroule pendant trois mois, de début mars à début juin 2022. Les équipes s'affrontent à une reprise dans une poule commune comme en 2021, mais se disputent ensuite des phases finales. Les quatre premiers de saison régulière se disputent le titre. La finale aura lieu sur le terrain de l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière, au contraire des précédentes finales. Les équipes classées de la 5ème à la 8ème place se disputent des matchs de classement. Les équipes classées 7 et 8ème disputeront un barrage de promotion/relégation, respectivement contre le 2ème et le 1er de la deuxième division.

Les clubs de l'édition 2022 
Les huit équipes d'Extraliga sont :

Classement 

|}

Phase finale

Matchs pour le titre

Play-downs

Barrage de promotion / relégation

Notes et références

Liens externes 
  Fédération tchèque de rugby à XV
  Classement du championnat
  Résultats par journées

2022
Tchéquie
Sport en Tchéquie en 2022